SVT är förkortning för: 
 Sveriges Television, ett företag som producerar och sänder svensk public service-TV 
 Svensk tidskrift (förkortningen skrivs SvT), borgerlig idépolitisk tidskrift
 Svenska telegrambyrån
 SVT-38/-40 sovjetiskt gevär
 Supraventrikulär takykardi, (episod med) snabb hjärtrytm med speciella kännetecken
 Silicon Vertex Tracker
 Stolen Vehicle Tracking
 Special Vehicle Team, en division inom Ford-koncernen
 Sciences de la vie et de la terre (livets och jordens vetenskaper), den franska motsvarigheten till skolämnet biologi